Acer Liquid E700 — смартфон компании Acer, выпущенный весной 2014 года.

Общая информация 
Работает на операционной системе Google Android 4.4.2. Предшественник этой модели — Acer Liquid E2 Duo. Liquid E700 обладает большим объёмом оперативной памяти, и, в сравнении с Liquid, поставляется с ОС Android 4.4.2. Также присутствует поддержка трёх SIM карт.

Технические характеристики 
 Класс: смартфон
 Форм-фактор: Сенсорный моноблок
 Материалы корпуса: Софт тач пластик
 Операционная система: Android 4.4.2
 Коммуникации: GSM/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, UMTS/HSDPA 900/2100
 Процессор: MediaTek MT6582 (1.3 ГГц) Quad-core processor (ARM Cortex A7)
 Оперативная память: 2 ГБ
 Память для хранения данных: 16 ГБ + разъем для карты памяти microSD (без горячей замены карты памяти)
 Интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 4.0, универсальный разъем microUSB (USB 2.0) для заряда/синхронизации, 3.5 мм для гарнитуры
 Экран: трансфлективный IPS 5" с разрешением 1280x720 точек, автоматическая регулировка уровня подсветки
 Камера: Основная: 8 Мп с автофокусом, видео записывается в Full HD. Фронтальная: 2 Мп
 Навигация: GPS (поддержка A-GPS)
 Дополнительно: акселерометр, датчик света, сенсор приближения
 Батарея: не съемная Li-Pol емкостью 3500 мАч
 Габариты: 147 x 73 ×9.9 мм
 Вес: 155 г.

Примечания

Ссылки 
 http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/model/HM.HF9EE.003
 Обзор Itc.ua
 Обзор Hi-Tech.Mail.ru
 Обзор Gizmodo 
 Обзор GaGadget
 Обзор NotebookCheck

Мобильные телефоны Acer
Смартфоны Acer